Feugère ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Feugère (1810–1858), französischer Romanist und Literarhistoriker.
 Michel Feugère (* 1955), französischer Archäologe und Kunstmaler